Чатра (деревня) — деревня в Благоварском районе Башкортостана.
 Чатра (город) — город в штате Джаркханд, Индия.
 Чатра (округ) — округ в штате Джаркханд, Индия.
 Чатра (ущелье) (:en:Chatra Gorge) — ущелье в Непале.